Парламентские выборы в Литве 1923 года были проведены 12 и 13 мая. Крупнейшей партией второго Сейма стал Литовский народный крестьянский союз, выиграв 16 из 78 мест. Но правительство сформировал Христианско-демократический блок, участники которого, Христианско-демократическая партия, Союз сельских хозяев и Федерация труда Литвы, сумели завоевать в общей сложности 40 мандатов из 78 имеющихся.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы в Литве
1923 год в Литве
Выборы 1923 года
Май 1923 года